Atarjea puede referirse a:

Objetos
Atarjea, conducto para llevar aguas a un sumidero.

Geografía

:
Atarjea, Gto., municipio en el estado de Guanajuato (México).

Infraestructura 
:
La Atarjea, planta de tratamiento de agua potable de Lima.